Dudamel è un cognome venezuelano che può riferirsi a:

Musica
 Gustavo Dudamel, direttore d'orchestra

Sport 
 Rafael Dudamel, giocatore di calcio